Бернаус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бернаус, Марк  (род. 1977) — андоррский футболист, защитник. 
 Бернаус-и-Серра, Агустин (1863—1930) — прелат Римско-католической церкви, член Ордена Братьев Меньших Капуцинов.